«Драйзера» () — станция линии скоростного трамвая в Киеве, расположена между станциями «Сабурова» и «Каштановая». Открыта 26 мая 2000 года. Названа по одноимённой улице. Как и вся левобережная ветвь скоростного трамвая, закрыта с 1 января 2009 года на реконструкцию.

Опять открыта 24 октября 2012 года.

Ранее существовали планы по постройке вместо трамвая станции метро, но по состоянию на 2013 год от планов отказались в пользу подземного варианта под проспектом Маяковского

Галерея

См. также 
 Киевский скоростной трамвай

Станции киевского скоростного трамвая